Ben Marc Diendéré (né en 1971), homme d'affaires canado-burkinabé ;
 Gilbert Diendéré (né en 1960), général de l'armée du Burkina Faso.